Northland heißen:
 Northland (Neuseeland), Region
 Northland (Michigan) 
 Northland (Minnesota) 
 Northland (Wellington), Neuseeland
 Northland (Sportartikelhersteller), österreichischer Hersteller von Sportbekleidung
 Northland (Schiff) (WPG-49), Küstenwachschiff der United States Coast Guard

Northland steht kurz für:
 Northland College, Ashland (Wisconsin)
 Northland Pioneer College, Holbrook (Arizona)
 Northland Community and Technical College, East Grand Forks (Minnesota)
 Ontario Northland Railway, Kanada, siehe Ontario Northland Transportation Commission

Siehe auch:
 Nordland (Begriffsklärung)